Кандо — топоним и фамилия:

Топоним 
 Кандо ( Цзяньдао,  Кандо) — историческое название территории на востоке провинции Гирин в северо-восточном Китае.
 Кандо — река в восточном Сан-Марино.
 Кандо — река в Японии на острове Хонсю.
 Кандо — деревня в Испании.
 Кандо — гражданский аэропорт в США.

Фамилия 
 Кандо, Ата (1913—2017) — голландский фотограф венгерского происхождения.
 Кандо, Кальман (; 1869—1931) — венгерский электротехник.

См. также 
 Кастед-Кандо
 Канда